NAK steht für:
 das Steuerzeichen „Negative Acknowledgement“ in der Datenübertragung, siehe ACK (Signal)
 National Academy of Kinesiology, älteste Akademie der Sportwissenschaft mit Basis in den USA
 Neuapostolische Kirche, christliche Religionsgemeinschaft
 Neue Augsburger Kattunfabrik, in Konkurs gegangene Textildruckerei und Färberei
 Neuer Aachener Kunstverein, Verein zur Förderung der Gegenwartskunst
 Niegripper Altkanal, Bundeswasserstraße
 Nordakademie, staatlich anerkannte Fachhochschule in Elmshorn bei Hamburg
 Nordhorn-Almelo-Kanal, Teilstrecke des Linksemsischen Kanalnetzes im Landkreis Grafschaft Bentheim
 Flughafen Nakhon Ratchasima (IATA-Code), Flughafen in der Nordostregion von Thailand

NaK steht für:
 NaK (Legierung), Legierung aus Natrium und Kalium, die ein Eutektikum bildet

nAK steht für:
 neutralisierende Antikörper in der Medizin und Immunologie

nak steht für:
 Nationale Armutskonferenz, Zusammenschluss zur Bekämpfung der Armut in Deutschland
 Nakanai (Sprache) (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache der Nakanai in West New Britain Province, Papua-Neuguinea

Nak steht für:
 Nark oder Nak (1774–1850), Herrscher des Reiches Champasak
 Nak (Ungarn), Ort im Komitat Tolna, Ungarn

Nak ist der Familienname folgender Personen:
 Igor Wladimirowitsch Nak (* 1963), russischer Politiker und Unternehmer
 Wladimir Grigorjewitsch Nak (1935–2010), Verkehrsbauarbeiter und Leiter von Jamaltransstroi

Siehe auch:
 NAC
 Nack (Begriffsklärung)
 NAQ

Abkürzung